Kaunissaari kan syfta på:

 Fagerö, Pyttis, finska Kaunissaari
 Fagerö, Sibbo, finska Kaunissaari
 Kaunissaari, Euraåminne – en by i Euraåminne
 Kaunissaari (ö i Satakunta)
 Kaunissaari (ö i Nyland, Borgå)
 Kaunissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus)
 Kaunissaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä)
 Kaunissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand)
 Kaunissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 28,14)
 Kaunissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,25, long 29,37)
 Kaunissaari (ö i Kivijärvi)
 Kaunissaari (ö i Kymmenedalen)
 Kaunissaari (ö i Päijänne-Tavastland)
 Kaunissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 29,02)
 Kaunissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel)
 Kaunissaari (ö i Södra Karelen, Imatra)
 Kaunissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,30, long 28,67)
 Kaunissaari (ö i Norra Savolax, Kuopio)
 Kaunissaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,33)
 Kaunissaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,12, long 25,69)
 Kaunissaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu)
 Kaunissaari (ö i Nyland, lat 60,17, long 25,34)